Preobraženje Isusovo,  događaj iz Isusova života opisan u Novom zavjetu

Naselje u Srbiji:
 Preobraženje (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje